1984 — ano
 1984 na arte
 1984 na ciência
 1984 no cinema
 1984 no desporto
 1984 na música
 Nineteen Eighty-Four (1984) — livro de George Orwell
 1984 (filme de 1956) — filme baseado no livro de George Orwell "Nineteen Eighty-Four" com Edmond O'Brien no papel principal
 1984 (filme de 1984) — filme baseado no livro de George Orwell "Nineteen Eighty-Four" com John Hurt e Richard Burton nos papéis principais
 1984 (álbum de Praxis) — de 1997
 1984 (álbum de Rick Wakeman) — de 1981
 1984 (álbum de Van Halen) — de 1984

Desambiguações de números
Desambiguações de música
Desambiguações de datas
Desambiguações de cinema